Varangu ist der Name estnischer Dörfer:

 Varangu (Haljala) in der Landgemeinde Haljala
 Varangu (Väike-Maarja) in der Landgemeinde Väike-Maarja